Янкевский — фамилия.

 Янкевский, Александр Иванович (1902—1978) — русский советский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1964).
 Янкевский, Леонид Владимирович (1878—1928) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения, генерал-майор (1920).